Bernardo Corradi (30. březen 1976, Siena, Itálie) je bývalý italský fotbalový útočník. Od roku 2019 je hlavním trenérem mládežnické reprezentace Itálie kategorií do 16, 18 a naposled 17 let.

Přestupy 

 z Chievo do Inter za 4 000 000 Euro
 z Inter do Lazio za 10 000 000 Euro
 z Lazio do Valencia za 10 000 000 Euro
 z Valencia do Manchester City za 2 000 000 Euro
 z Manchester City do Parma za 200 000 Euro (hostování)
 z Manchester City do Reggina zadarmo

Hráčská statistika

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz italského poháru (2003/04)
 1× vítěz evropského superpoháru (2004)

Reprezentace 
 1× na ME (2004)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na transfermarkt.de 
 Profil trenéra na transfermarkt.de 
 Profil hráče na National-football-teams.com

Související články 
 Seznam italských fotbalových reprezentantů

Italští fotbaloví reprezentanti
Italští fotbalisté
Fotbaloví útočníci
Fotbalisté Cagliari Calcio
Fotbalisté AC ChievoVerona
Fotbalisté Interu Milán
Fotbalisté Lazia Řím
Fotbalisté Parmy
Fotbalisté Valencie
Fotbalisté Manchesteru City
Fotbalisté Regginy Calcio
Fotbalisté Udinese Calcio
Fotbalisté Montrealu Impact
Narození 30. března
Narození v roce 1976
Narození v Sieně
Žijící lidé
Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2004